Lista hrabstw w stanie Missisipi obejmuje 82 jednostki administracyjne.

Przypisy 

 
Missisipi